Die Virginia Slims of Denver 1985 waren ein Tennisturnier der Damen in Denver. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 14. bis 20. Januar 1985 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 

WTA Tour 1985
Tennisturnier in Denver